Snøhetta kan syfta på:

Geografi

Antarktis 
Snøhetta, Antarktis – en bergstopp i Antarktis,

Norge 
Snøhetta (Dovrefjell) – en bergstopp i Dovrefjell i Innlandet fylke i Norge, 
Snøhetta, Bardu – en bergstopp i Bardu kommun i Troms og Finnmark fylke i Norge,

Övrigt 
Snøhetta (arkitektkontor) – ett norskt arkitektkontor

Se även
Snöhätta – en kolibri